Franceschini ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Franceschini (1920–2005), italienischer Lehrer und Historiker

 Baldassare Franceschini (1611–1689), italienischer Maler, genannt Il Volterrano, hauptsächlich um Florenz herum tätig
 Bob Franceschini (* 1961), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Bruno Franceschini (1894–1970), österreichischer Soldat und Ingenieur
 Christoph Franceschini (* 1964), italienischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Daniele Franceschini (* 1976), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Dario Franceschini (* 1958), italienischer Politiker
 Ezio Franceschini (1906–1983), italienischer Latinist, Philosophiehistoriker und Mediävist
 Friedrich Franceschini (1845–1906), österreichischer Porträtmaler
 Gaetano Franceschini (1730 [?]–1790 [?]), italienischer Komponist
 Ivan Franceschini (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Lino Franceschini (1941–2019), italienischer Sprachforscher
 Marcantonio Franceschini (1648–1729), italienischer Maler des Barock
 Petronio Franceschini (1651–1680), italienischer Komponist
 Rita Franceschini (* 1958), Schweizer Sprachwissenschaftlerin
 Ruggero Franceschini (* 1939), italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof
 Stefan Franceschini (* 1968), Geschäftsführer  der Grafschafter Krautfabrik